The Beginning hace referencia a varios artículos:

The Beginning (álbum de The Black Eyed Peas)The Beginning (álbum de Mercyful Fate)
The Beginning (álbum de Blackmore's Night), álbum de Blackmore's Night;
The Beginning (EP de Triddana), EP de Triddana.